Merknaam
 Ollivier, Frans motorfietsenmerk

Personen met de achternaam Ollivier
 Émile Ollivier, Frans politicus
 Émile Ollivier, Haïtiaans-Canadees schrijver
 Jean Ollivier, Frans stripauteur
 Valère Ollivier, Belgisch wielrenner